Ischewskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Ischewskoje, Dorf in der Oblast Rjasan
 Ischewskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Widitten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)